Kasper Jensen kan henvise til flere personer:

 Kasper Juul Jensen – dansk racerkører
 Kasper Jensen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller
 Kasper Fisker Jensen (født 22. maj 1988) - dansk fodboldspiller.